Colin – nome maschile
 Margaret Colin – attrice britannica 
 Maxime Colin – calciatore francese

Pagine correlate 

 Collin